

Niemcy 
 Ulm – miasto uniwersyteckie w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Ulm – były powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości
 Osów

Stany Zjednoczone 
 Ulm – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie
 Ulm – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Cascade

Inne 
 Ulm – twierdza

Zobacz też 
 Neu-Ulm
 New Ulm